La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . Le parti libéral dirigé par Alexander Bannerman Warburton forma le gouvernement. En , Donald Farquharson devint le chef libéral et le Premier ministre.

Description 
James H. Cummiskey fut élu président.

Il y eut trois sessions à la  Assemblée générale :

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard